Taxi har flere betydninger:

 Taxi er en international betegnelse for hyrevogn.
 Taxi er en serie af franske spillefilm:
 Taxi (film fra 1998).
 Taxi 2 fra 2000.
 Taxi 3 fra 2002.
 Taxi 4 fra 2007.
 Taxi bruges om det at "køre" med et fly på på landjorden, f.eks. på dets vej mellem en landingsbane og en hangar
 Taxi (tv-serie) – er en amerikansk tvserie.

Se også 
 Taxa (flertydig)